Pales, membres de la dinastia Pala de Bengala.
 Pales, deessa romana dels pastors
 (49) Pales, asteroide